Resilience е пети студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Drowning Pool, който е издаден на 9 април 2013 г. от Eleven Seven Music. Албумът съдържа повече агресивен звук в сравнение с предходния.

Състав 
 Джейсен Морено – вокали
 Майк Люс – барабани
 Си Джей Пиърс – китара
 Стиви Бентън – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Драунинг Пул
Музикални албуми от 2013 година